Segat ist der Familienname folgender Personen:

 Francesca Segat (* 1983), italienische Schwimmerin
 Gabriel Segat (* 1997), deutscher Profi-E-Sportler